

Новобакаєво — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Новобакаєво — присілок, Кушнаренковський район, Башкортостан